Минго — название народа в США ирокезской группы, от которого также происходит ряд топонимов.

 Минго (народ)
 Минго (язык)
 Минго (округ) — округ в Западной Виргинии, США.